

Пауліна — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пауліна — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства